WGN (KKE) – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Waitangi Kerikeri Bay Of Islands (Nuova Zelanda)
 WGN – in statistica, White Gaussian Noise (Rumore Bianco Gaussiano)